Лінч () — прізвище ірландського походження та похідний від нього топонім.

Прізвище 

 Альберто Лінч (;  1855) — перуанський художник, що виконав усі свої роботи за межами батьківщини.
 Вікторія Лінч (;  1960) — справжнє ім'я колишньої американської танцівниці та порноакторки Гіпатії Лі.
 Девід Лінч (;  1946) — американський кінорежисер, актор і музикант.
 Джейн Лінч (; 1960) — американська акторка, співачка, сценарист, письменниця.
 Дженніфер Лінч (;  1968) — американський режисер, сценарист та письменниця.
 Джер Лінч (;  1971) — американський гімнаст, олімпійський медаліст (1996).
 Джон Лінч (;  1952) — американський політик, член Демократичної партії, 80-й губернатор штату Нью-Гемпшир.
 Еванна Лінч (, ; 1991) — ірландська акторка.
 Келлі Лінч (;  1959) — американська акторка.
 Лоретта Лінч (;  1959) — американський політик, юрист.
 Ненсі Лінч (;  1948) — американська математик, теоретик та професорка Массачусетського технологічного інституту.
 Пітер Лінч (;  1944) — американський фінансист, інвестор.
 Різ Лінч (2001) — шотландський боксер, призер чемпіонату світу серед аматорів.
 Річард Лінч (; 1940—2012) — американський актор.
 Річард Ірвін Лінч (; 1850—1924) — англійський ботанік.
 Росс Лінч (;  1995) — американський співак, автор пісень, музикант та актор.

Топонім

Лінч — місто, штат Кентуккі
 Лінч — селище, штат Небраска

Інше 
 7824 Лінч (7824 Lynch) — астероїд головного поясу, відкритий 7 вересня 1991 року.
 Merrill Lynch () — великий американський інвестиційний банк.

Ірландські прізвища